Flotta eller flottan kan syfta på:

 Flotta – en samling fartyg
 Örlogsflotta – en sjömilitär styrka
 Handelsflotta – fartyg för kommersiell sjöfart
 Arméns flotta –  ett vapenslag i Sverige mellan åren 1756 och 1823
 Flottbas – ett område avsett för att basera örlogsfartyg
 Flottans IF Karlskrona –  en handbollsklubb i Karlskrona som bytt namn till Karlskrona Handboll
 Svenska flottan – ett vapenslagen i den svenska marinen.

Geografi
 Flotta, Orkneyöarna – en ö i Orkneyöarna, Skottland
 Flotta, Shetlandsöarna – en ö i Shetlandsöarna, Skottland
 Flottan, Pargas – en ö i Finland

Se även
 Flottan – en flotta i ett land, för olika länder, se Örlogsflotta
 Flottning – ett sätt att transportera timmer i strömmande vattendrag